Herzwerk II () — четвёртый студийный альбом группы Megaherz, выпущенный в 2002 году.

Об альбоме 
Herzwerk II — последний альбом Megaherz, записанный с Александром Вессельски. Позднее Алекс покинул группу. Тексты песен рассказывают о тяжёлой работе сердца, о его страсти, желаниях и мучениях.

Список композиций 

 Песня «Licht II» является продолжением песни «Licht» из дебютного альбома Megaherz.
 Песня «Flesh for Fantasy» является кавером одноименной песни рок-музыканта Billy Idol.
 Изначально песня «Es Brennt» не входила в основной альбом, хоть и была записана во время работы над ним. Композицию всё же включили в переиздание Herzwerk II в 2008 году.

Ссылки 

Альбомы Megaherz
Альбомы Ariola Records